Antonín Theodor Colloredo-Waldsee – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
 Girolamo di Colloredo-Waldsee – diplomatico austriaco
 Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee – nobile e politico austriaco